

Lokalizacje

Niemcy 
 Wspólnota administracyjna Kirchheim – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg
 Wspólnota administracyjna Kirchheim in Schwaben – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
 Wspólnota administracyjna Kirchheim unter Teck – wspólnota administracyjna  w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen
 Wspólnota administracyjna Kirchheim – była wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm

Zobacz też 
 Kirchheim